Dragan Nikolić lahko pomeni

 Dragan Nikolić (1943-2016) srbski gledališki in filmski igralec
 Dragan Nikolić (*1959) srbski filmski igralec in scenarist